Вольски:

 Вольски — народ умбро-сабельского происхождения, живший по соседству с латинами.
 Вольски, Альберт (род. 1930) — американский художник по костюмам, лауреат премии «Оскар».
 Вольски, Войтек (род. 1986) — профессиональный канадский хоккеист польского происхождения.